Mecz o 3. miejsce Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2014 odbył się 12 lipca 2014 na Estádio Nacional w Brasílii. Wyłonił zdobywcę 3. miejsca Mistrzostw Świata spośród dwóch drużyn, które przegrały swoje półfinałowe mecze. Zdobywcą brązowego medalu okazała się Holandia, która pokonała Brazylię 0:3..

Uczestnicy 
 vs

Droga do meczu o 3. miejsce

Mecz

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014
Mecze o trzecie miejsce mistrzostw świata w piłce nożnej